Микулишки  — топоним в Белоруссии:

 Микулишки — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Микулишки — деревня в Остринском сельсовете Щучинского района Гродненской области.
 Микулишки — деревня в Первомайском сельсовете Щучинского района Гродненской области.